La Constitution de 1993 peut référer à plusieurs textes constitutionnels adoptés ou remaniés en 1993 :

 la Constitution d'Andorre ;
 la Constitution du royaume du Cambodge ;
 la Constitution de la Fédération de Russie
 la Constitution du Guatemala remaniée en 1993 ;
 la Constitution du Kazakhstan ;
 la Constitution du Kirghizistan ;
 la Constitution du Pérou ;
 la Constitution de la République tchèque ;
 la Constitution de la Slovaquie ;
 la Constitution sud-africaine de 1993.